Austria:
 St. Urban – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Feldkirchen

Zobacz też:
 Sankt Urban
 św. Urban